Five (englisch für ‚fünf‘) steht für:
 Five (Band), britische Boygroup
 Five (Zeitschrift), ein Basketballmagazin
 Five, Originaltitel des amerikanischen Spielfilms Die letzten Fünf von Arch Oboler (1951)
 Five (Film), ein Film von 2011
 Five (Cage), aleatorische Komposition von John Cage

Five ist der Familienname folgender Personen:
 Kaci Kullmann Five (1951–2017), norwegische Politikerin

Siehe auch:

 Five-Five
 Channel 5
 Fife (Begriffsklärung)
 Fives (Begriffsklärung)
 Fyfe
 Fünf (Begriffsklärung)
 The Five

Abkürzung